Huit comtés des États-Unis portent le nom de comté de Randolph () :
le comté de Randolph, situé dans l'État de l'Alabama ;
le comté de Randolph, situé dans l'État de l'Arkansas ;
le comté de Randolph, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de Randolph, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Randolph, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Randolph, situé dans l'État de l'Indiana ;
le comté de Randolph, situé dans l'État du Missouri ;
le comté de Randolph, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.